Miasto niedźwiedzia – powieść Fredrika Backmana
 Miasto niedźwiedzia – serial telewizyjny z 2020, adaptacja powieści